Константин Мясков:
 Мясков, Константин Александрович (1921 — 2000) — советский и украинский композитор.
 Мясков, Константин Гаврилович (1881 — 1958) — российский революционер, губпродкомиссар Самарской губернии.